Cette liste rassemble les footballeurs sélectionnés en équipe de Yougoslavie de football, active de 1920 à 1992.

Cette liste ne comprend pas les sélectionnés et sélections en équipe de Serbie-et-Monténégro, de Serbie, de Macédoine, de Slovénie, de Croatie, de Bosnie ou du Monténégro.

Notes

Voir aussi 
 Liste des footballeurs internationaux de Serbie-et-Monténégro

Équipe de Yougoslavie de football
Yougoslavie
Football, liste des sélectionnés
Football, liste des sélectionnés